Минко Илиев Минков е известен български актьор, прекарал целия си творчески живот на сцената на Русенски Драматичен театър „Сава Огнянов“, заслужил артист с роли в киното и телевизията, създател на няколко стихосбирки, както и книга с епиграми.

Биография

Произход и образование 
Роден е на 3 декември 1932 г. в село Добродан, Троянска околия. До седми клас учи в родното си село. През 1950 г. завършва гимназия в Троян. Умира на 16 май 2015 г. в Русе. Прекарва целия си живот в Русе със съпругата си Райна Антонова Бояджиева-Минкова, която приживе работи като ландшафтен архитект в Община Русе. Имат едно дете – Иво Минков Илиев, роден в Русе на 30 март 1964 г., адвокат в Русе.

Актьорска кариера 
През 1954 г. се дипломира във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, в класа на проф. Николай Осипович Масалитинов, с награда от Ректората и ЦК на ДКМС за отличен успех. Още същата 1954 г. постъпва в трупата на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе, където без прекъсване преминава цялата му кариера на актьор: общо 44 години, и така се превръща в едно от знаковите творчески имена на русенския театър.

През 1956 г. създава Пионерски театър към Дома на пионерите в Русе.

През 1958 г. заедно с Петър Петров-Парчето поставят началото на естрадата в Русе.

През 1992 г. издава първата си стихосбирка „Лирика“. Следващите няколко години публикува поезия и епиграми. Член на Дружество на писателите – Русе.

Библиография 
 Лирика. Поезия. Русе: Денница, 1992
 Циганско лято . Поезия. Русе: Денница, 1998, ISBN 954-8701-12-X
 Денят на щъркелите . Поезия. Русе: Денница, 2000, ISBN 954-8701-28-6
 Многоточия . Поезия. Русе: Денница, 2004, ISBN 954-8701-42-1
 Лудо биле . Епиграми. Русе: Явор Цанев – Гаяна, 2012, ISBN 978-954-8633-14-7
 Взидани сърца – Апокрифи от Иван Пейчев. Събрани и представени от Минко Минков. Поезия. Русе: Явор Цанев – Гаяна, 2014, ISBN 978-954-8633-46-8

Награди и отличия 
 1974 – Награда от Петия Национален преглед на българския театър и драма – май / юни 1974 г. за ролята на Усоев от пиесата „Майка на всички“, автор Георги Караславов; постановка Слави Шкаров
 1983 – Удостоен със званието „Заслужил артист“
 1998 – „Почетен гражданин на град Русе“ II степен
 2003 – „Почетен гражданин на град Русе “ I степен
 2007 – Награда „Русе“ за цялостен принос в областта на изкуството и културата

Ордени и медали 
 1969 – „25 години народна власт“
 1971 – „За заслуги към Българската народна армия“
 1974 – „Златна звезда на труда“
 1979 и 1986 – „Кирил и Методий“ II степен

Театрални роли

Театрални постановки в учебния театър при ВИТИЗ 1950/1954 г.

Театрални постановки на Драматичен театър ”Сава Огнянов” – Русе

Участия в спектакли на Държавна опера Русе

Телевизионен театър 
 „Маестрото“ (1985) (Зджислав Сковровски)
 „Дванадесетият апостол“ (реж. Теофана Преславска)

Филмография

Участия в телевизионни филми и новели за РТВЦ РУСЕ

Бележки

Външни препратки 
 
  Минко Минков в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Хора от област Ловеч
Почетни граждани на Русе
Заслужили артисти (България)